Die Spielzeit 2007/08 war die 15. reguläre Austragung der 1. Liga als zweithöchste slowakische Eishockeyspielklasse. Meister wurde der HC 05 Banská Bystrica, der direkt in die Extraliga aufstieg.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der 15 Mannschaften insgesamt 42 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften nach der Hauptrunde qualifizierten sich für das Playoff-Viertelfinale, während die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 12 bereits in den Pre-Playoffs begannen. Für die übrigen drei Mannschaften war die Spielzeit vorzeitig beendet. Für einen Sieg nach regulärer Zeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Overtime erhielt man zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt. Für eine Niederlage nach der regulären Spielzeit erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Sieg nach Overtime, OTN = Niederlage nach Overtime, N = Niederlagen, P = Punkte

Pre-Playoffs 
 HK Trnava – HK FTC Nové Zámky 3:0 (5:1, 3:1, 5:2)
 HC 07 Prešov – HC 46 Bardejov 3:2 (3:2, 2:3, 2:3 n. P., 3:1, 3:1)
 HK 95 Považská Bystrica – MšHK Prievidza 3:2 (0:2, 7:3, 3:1, 5:6, 4:0)
 HK VTJ Trebišov – ŠHK 37 Piešťany 1:3 (2:6, 3:2 n. P., 3:4 n. P., 3:4 n. V.)

Playoffs

Weblinks 
 

Eishockeysaison 2007/08
1. Liga 2007